Le cycle de développement ou cycle de vie peut désigner : 

 le cycle de développement en biologie ;
 le cycle de développement d'un logiciel.

Voir aussi